Мук(х)ерджи () — индийская фамилия. Известные носители:

 Мукерджи, Абани (1891—1937) — индийский революционер и со-учредитель Коммунистической партии Индии.
 Мукерджи, Аджой (1901—1986) — главный министр штата Западная Бенгалия (1967, 1969—1970).
 Мукерджи, Бинод Бихари (1904—1980) — индийский художник.
 Мукерджи, Дхан Гопал (1890—1936) — индийский интеллектуал, лауреат медали Джона Ньюбери.
 Мукерджи, Каджол (род. 1974) — индийская актриса, более известная под мононимом Каджол.
 Мукерджи, Пранаб Кумар (1935—2020) — 13-й президент Индии.
 Мукерджи, Радха Кумуд (1884—1964) — индийский историк, кавалер Падма бхушан.
 Мукерджи, Рани (род. 1978) — индийская актриса.
 Мукерджи, Ришикеш (1922—2006) — индийский кинорежиссёр.
 Мукерджи, Сиддхартха (род. 1970) — индийско-американский медик, учёный и писатель.
 Мукерджи, Шубхаш (1919—2003) — известный бенгальский поэт XX века.
 Мукерджи, Шьяма Прасад (1901—1953) — индийский политический деятель.

См. также 
  — бенгальская форма фамилии.